Игорь Николаевич Сергеев:
 Сергеев, Игорь Николаевич (род. 1959) — генерал-лейтенант, директор Организационно-мобилизационного департамента МЧС России.
 Сергеев, Игорь Николаевич (род. 1933) — московский краевед, автор книг об усадьбе «Царицыно» и др.
 Сергеев, Игорь Николаевич (род. 1954) — российский математик, д. ф.-м. н., зам. декана мехмата МГУ.
 Сергеев, Игорь Николаевич (род. 1969) — советский и киргизский футболист.
 Сергеев, Игорь Николаевич (род. 1973) — белорусский и российский футболист. Примечания